Die Polnischen Sommermeisterschaften im Skispringen 2013 fanden am 1. und 8. September 2013 statt. Die Meisterschaft von der Normalschanze wurde auf der Skalite in Szczyrk abgehalten, wohingegen das Springen von der Großschanze auf der Wielka Krokiew in Zakopane durchgeführt wurde. Die Meisterschaften wurden vom polnischen Skiverband PZN organisiert.

Ergebnisse

Männer Normalschanze 

Der Einzelwettbewerb von der Normalschanze fand am 1. September 2013 auf der Skalite-Normalschanze (HS 106) in Szczyrk statt. Es waren 71 Athleten gemeldet, jedoch gingen sieben nicht an den Start und einer wurde disqualifiziert. Die weitesten Sprünge des Tages zeigte Piotr Żyła mit 104,5 Metern. Polnischer Meister wurde Dawid Kubacki.

Männer Großschanze 

Der Einzelwettbewerb von der Großschanze fand am 8. September 2013 auf der Wielka Krokiew (HS 134) in Zakopane statt. Es kamen 65 Athleten in die Wertung. Jan Ziobro zeigte mit 130 Metern den weitesten Sprung. Während die durchschnittliche Sprungweite im ersten Durchgang bei 104,7 Metern lag, vergrößerte sich der Wert im zweiten Durchgang auf 116,7 Metern. Beide Durchgänge wurden aus Gate 14 durchgeführt.

Weblinks 
 Ergebnisse von der Normalschanze (PDF)
 Ergebnisse von der Großschanze (PDF)
 Bericht („Jan Ziobro holt Titel in Polen“) auf berkutschi.com
 Bericht („Dawid Kubacki polnischer Meister“) auf berkutschi.com

Siehe auch 
 Skispringen
 Liste der Polnischen Meister im Skispringen

S2013
Sportveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Szczyrk
Sportveranstaltung in Zakopane